L'edizione 1969-1970 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Fenerbahçe Istanbul.

Capocannoniere del torneo fu Fethi Heper (Eskişehirspor), con 13 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Fenerbahçe Istanbul Campione di Turchia 1969-1970.
 Fenerbahçe Istanbul ammesso alla Coppa dei Campioni 1970-1971.
 Gençlerbirliği Ankara e Altınordu retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1969
Calcio nel 1970
Campionato turco di calcio